Университет Вашингтона — название нескольких высших учебных заведений в США:
 Вашингтонский университет — в Сиэтле (штат Вашингтон)
 Университет Вашингтона в Сент-Луисе — в Сент-Луисе (штат Миссури)
 Университет Вашингтона и Ли — в Лексингтоне (штат Виргиния)

См. также 
 Университет Джорджа Вашингтона
 Университет штата Вашингтон
 Университет Западного Вашингтона